Vosseveld (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse gemeente Winterswijk
Herenhuis Vosseveld, gemeentelijk monument in Soest
VV Vosseveld, een Nederlandse amateurvoetbalclub
een waterschap dat is opgegaan in Eendracht en Korte Akkers